La Santa Espina peut faire référence à :
 La Santa Espina, localité située dans la commune de Castromonte, dans la province de Valladolid en Castille-et-León (Espagne).
 La Santa Espina, sardane célèbre.